Guisando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guisando (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Guisando (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar